PU est le diminutif de :
 Page utilisateur,
 professeur des universités,
 praticien universitaire,
 
 polyuréthane,
 plan d'urgence, dans le cadre de préventions et de préparations aux sinistres
 party d'université (au Québec),
 Première Urgence, une des principales organisations non gouvernementales de solidarité internationale
Processus unifié, une méthode de développement de logiciels
 Pick-Up, entrée extérieure d'une platine tourne-disque non intégrée sur un ancien poste de radio. 
 Pick-Up, se dit d'une personne dans le jargon informatique, qui se lance dans une partie de jeu en ligne, seule ou accompagnée, et qui rejoint d'autres joueurs.
 Prix unitaire, prix d'une unité, d'un objet, d'une pièce parmi d'autres,

pu est un mot qui désigne :
 le participe passé du verbe pouvoir,
 conque polynésienne,

Pu est un mot qui désigne :
 xian de Pu (蒲县), une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine,

Pu est un symbole, qui signifie :
 Plutonium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,
 Per unit, une unité de mesure sans dimension,
 Guinée-Bissau, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2

Pu est un nom de famille :
  (née en 1993), actrice et chanteuse vietnamienne.

Voir aussi :
 2PU, un groupe de rap metal polonais.